Der Mercedes Cup 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2005 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Priority Telecom Open und in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Guillermo Cañas, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Das Finale erreichte Gastón Gaudio nach 2000 und 2004 zum dritten Mal. Hier unterlag er dem Setzlistenersten Rafael Nadal. Nadal gab im Verlauf des Turniers keinen Satz ab und triumphierte problemlos. Es war sein neunter Karrieretitel sowie der achte Titel des Jahres.
Im Doppel gewannen die Tschechen Jiří Novák und Radek Štěpánek das Turnier im Vorjahr. Nur Pála trat erneut an und schied mit seinem Partner schon zum Auftakt aus. Neue Turniersieger wurden die ungesetzten Argentinier José Acasuso und Sebastián Prieto, die ebenfalls keinen Satz im Turnier abgeben mussten. Sie gewann ihren ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 694.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 719.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Stuttgart